Шабаново — топоним в России.
 Шабаново — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Шабаново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Шабаново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Шабаново — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Шабаново — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Шабаново — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Шабаново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Шабаново — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Шабаново — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Шабаново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Шабаново — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Шабаново — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Шабаново — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Шабаново — село в Омутинском районе Тюменской области.

 Шабаново — пригородный микрорайон Пскова.

См. также 
 Шабаны